Café Atlantico é um disco da intérprete cabo-verdiana Cesária Évora editado em 1999.

Canções
"Flôr di nha esperança"
"Vaquinha Mansa"
"Amor di mundo"
"Paraiso di atlantico"
"Sorte"
"Carnaval de São Vicente"
"Desilusão dum amdjer"
"Nho antone escaderode"
"Beijo de longe"
"Roma criola"
"Perseguida"
"Maria Elena"
"Cabo verde mandá mantenha"
"Terezinha"

Ligações externas

 Revista critical do álbum 

Álbuns de Cesária Évora
Álbuns de 1999